Rock in Rio 1985 pode se referir a:

 Rock in Rio (1985), festival de música que teve sua primeira edição em 1985
 Rock in Rio 1985 (Paralamas do Sucesso), CD e DVD da apresentação do grupo Os Paralamas do Sucesso no festival

Desambiguações de artes